Бердзенишви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Бердзенишвили, Арчил Нестерович (1919 — ?) — советский футболист.
 Бердзенишвили, Бека (1990) — грузинский самбист и дзюдоист.
 
 Бердзенишвили, Григорий Алексеевич — грузинский советский драматург.
 Бердзенишвили, Давид Валерианович — грузинский политик.
 Бердзенишвили, Леван Валерианович (род. 1953) — грузинский политик.
 Бердзенишвили, Мераб Исидорович (1929—2016) — советский и грузинский скульптор.
 Бердзенишвили, Михаил Ираклиевич (1914—1981) — советский футболист.
 Бердзенишвили, Николай Александрович (1895—1965) — советский и грузинский историк, академик Академии наук Грузии.
 Бердзенишвили,  Элгуджа    Исидорович (1927—2019) — грузинский живописец и график.